Herrlein ist

 der Name einer Malerfamilie, siehe Herrlein (Malerfamilie)
 der Name eines fränkischen Adelsgeschlechts, siehe Herrlein (Adelsgeschlecht)

Herrlein ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert von Herrlein (1798–1870), Bürgermeister von Aschaffenburg
 Andreas Herrlein (1738–1817), Maler und Zeichenlehrer in Ljubljana
 Benedikt Balthasar Herrlein (um 1750–1809), Schriftsteller in Fulda
 Capristran Herrlein, 1726–1730 Guardian (Abt) des Franziskanerklosters Attendorn

 Friedrich Herrlein (1889–1974), General in Gießen
 Javier Herrlein (* 1976), Musiker in Argentinien
 Johann Andreas Herrlein (1723–1796), Hofmaler in Fulda
 Johann Christoph Herrlein (1760–?), Maler in Fulda, Schwarzbach (Rhön) und Wien
 Johann Leonhard Herrlein (1752–1814), Maler in Fulda und Wien
 Johann Peter Herrlein (1722–1799), Maler in Kleineibstadt
 Julio Herrlein (* 1973), Musiker in Brasilien
 Jürgen Herrlein (* 1962), Rechtsanwalt und Studentenhistoriker in Frankfurt am Main
 Philipp Herrlein (1794–1850), Steinzeichner und Lithograf in Fürth (Bayern)
 Theo Herrlein (* 1939), Schriftsteller in München

Siehe auch:
 Herlein